

Полом — річка в Удмуртії, права притока Уті
 Полом — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Полом — село, Білохолуницький район, Кіровська область
 Полом — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Полом — село, Кезький район, Удмуртія
 Полом — присілок, Орічівський район, Кіровська область

Див. також 
 Великий Полом
 Малий Полом
 Поломка
 Поломське